Хараламбидис () — фамилия.
 Хараламбидис, Константинос (род. 1981) — кипрский футболист, полузащитник клуба АПОЭЛ.
 Хараламбидис, Христа́кис (в монашестве Стефан; род. 1940) — архиерей Константинопольского Патриархата.